

Cinéma 
 Gothic, film britannique réalisé par Ken Russell en 1986.

Jeu 
 Gothic, série de jeu de rôle développée à l'origine par Piranha Bytes sur PC.
 Gothic :  épisode de la série.

Bande-dessinée 
 Gothic, série de bande dessinée.

Musique 
 Gothic, album du groupe Paradise Lost.

Transports 
 Gothic, paquebot-mixte de la White Star Line mis en service en 1893.

Voir aussi